Eguiguren, en vasco Egiguren, es un apellido vasco que en euskera significa "límite de la ladera". Proviene de las zonas de Guipúzcoa y Vizcaya del País Vasco español. Se tiene constancia de caballeros con este apellido en la Batalla de Las Navas de Tolosa peleando junto a Sancho VII de Navarra, en numerosas ocasiones probaron Nobleza e Hidalguía ante la justicia ordinaria o en la Real Chancilleria de Valladolid y también para ingresar a distintas órdenes como la Orden de Santiago. Habría llegado a América del Sur estableciéndose en Loja, Ecuador hacia el año 1746 y posterimente a Perú y Chile.

Palacio 
 Palacio Eguiguren

Referencias 

Familia Eguiguren
Apellidos
Apellidos del País Vasco
Apellidos vascos